Baumert ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Baumert ist ein Wohnstätten- bzw. Berufsname und eine Variante des Familiennamens Baumer.

Namensträger 
 Armin Baumert (1943–2022), deutscher Sportfunktionär
 Dieter Paul Baumert (* 1898), deutscher Journalismus-Forscher
 Fred Baumert (* um 1942), deutscher Musiker
 Gerhard Holtz-Baumert (1927–1996), deutscher Schriftsteller, MdV
 Helmut Baumert (1909–1980), deutscher Politiker (NSDAP)
 Herbert Erich Baumert (1920–2002), österreichischer Grafiker, Heraldiker und Heimatforscher
 Jochen Baumert (1939–2018), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Jürgen Baumert (* 1941), deutscher Psychologe und Erziehungswissenschaftler

 Manfred Baumert (* 1957), deutscher Theologe und Leiter des Theologischen Seminars Adelshofen
 Max Baumert (* 1992), deutscher K-1-Kampfsportler
 Moritz Baumert (1818–1865), deutscher Mediziner und Chemiker
 Norbert Baumert (1932–2019), deutscher Theologe
 Uwe Baumert (* 1943), deutscher Naturschützer
 Walter Baumert (1929–2016), deutscher Schriftsteller
 Willi Baumert (1909–1984), deutscher Psychiater und Euthanasietäter

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname
Berufsname